św. Fryderyk z Utrechtu (zm. 838) – biskup Maastricht i Utrechtu
 św. Fryderyk z Namur (zm. 1121) – biskup Liège

Zobacz też:
 Saint-Frédéric
 Błogosławiony Fryderyk